Cour Saint-Émilion – strada del XII arrondissement di Parigi
 Cour Saint-Émilion – stazione della metropolitana di Parigi